Wölbersbach ist ein geographischer Name:

 Wölbersbach, Dorf der Gemeinde Konradsreuth im Landkreis Hof, Bayern

 Wölbersbach (Heesbach), linker Zufluss des Heesbachs oder der Hees bei Oberhees, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wölbersbach (Sinn), rechter Zufluss der Sinn in Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Wöllmersbach